Desa Kuanheum kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kuanheum (administrativ by i Indonesien, lat -10,25, long 123,51), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Kuanheum (administrativ by i Indonesien, lat -10,17, long 123,87), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar